La vedova scaltra steht für:

 La vedova scaltra (Schauspiel), Komödie von Carlo Goldoni (1748)
 La vedova scaltra (Oper), Oper von Ermanno Wolf-Ferrari (1931)